Die BetVictor Gibraltar Open 2021 waren ein professionelles Snookerturnier der Saison 2020/21. Das Turnier fand erstmals nicht in der britischen Exklave Gibraltar statt, sondern wurde wie fast alle Turniere der Saison in der Marshall Arena im englischen Milton Keynes ausgetragen, weil dort die Bedingungen für die Schutzmaßnahmen im Rahmen der COVID-19-Pandemie erfüllt waren. Im Vorjahr waren die Gibraltar Open das erste Turnier, das von der Pandemie betroffen war. In den Jahren zuvor war das Turnier ein Pro-Am-Turnier gewesen, das heißt, Amateure konnten sich in einem Vorturnier für die freien Plätze im Hauptfeld qualifizieren. In diesem Jahr wurde das Teilnehmerfeld, wie bei anderen Turnieren auch, durch Nachrücker aus der Q School Order of Merit aufgefüllt.

Nach einer Pause von fast neun Jahren trat Stephen Hendry in diesem Turnier erstmals wieder zu einer Partie auf der Profitour an, die er aber gegen Matthew Selt trotz eines Century-Breaks verlor. Selt erreichte selbst das Halbfinale und unterlag dort Judd Trump, der seinen Vorjahrestitel im Endspiel gegen Jack Lisowski mit 4:0 verteidigen konnte. Mit acht Century-Breaks spielte Trump auch die meisten Breaks mit über 100 Punkten, das höchste Break des Turnieres gelang aber dem Waliser Jamie Jones mit 145 Punkten. Des Weiteren errang Trump mit dem Sieg auch Platz 1 in der Gesamtwertung der European Series, einer Serie von sechs Turnieren mit den Gibraltar Open als Abschluss. Auch im Vorjahr hatte er diese Serie gewonnen.

Preisgeld 
Das Preisgeld lag trotz Pandemie und fehlendem Publikum unverändert bei 251.000 Pfund Sterling. Das Turnier wurde zum zweiten Mal von BetVictor gesponsert und war wie im Vorjahr der Abschluss der BetVictor European Series aus insgesamt sechs Turnieren. Der Sieger der Serie bekam zusätzlich 150.000 Pfund Sterling.

Turnierplan 
120 Profispieler hatten für das Turnier gemeldet. 8 Amateure aus der Q School Order of Merit rückten auf die freien Plätze nach. Von Montag bis Samstag wurden die ersten vier Runden in jeweils fünf Sessions (10.00, 12.30, 15.00, 17.30 und 20.00 Uhr) ausgetragen. Am Sonntag fanden die Spiele der Viertelfinals bis zum Finale statt, ebenfalls verteilt auf fünf Sessions.

A = Amateur aus der Q School Order of Merit

Erste Runde bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks 
44 Spieler erzielten insgesamt 80 Century-Breaks, das höchste Break gelang Jamie Jones mit 145 Punkten, die meisten spielte der Sieger Judd Trump, der acht Centurys erzielte.

Quellen

Weblinks 
 2021 Gibraltar Open bei CueTracker

2021
Snookerveranstaltung 2021
Billardturnier in Milton Keynes